Густав Фрейтаг (; , Кройцбург (ныне , Верхняя Силезия) — , ) — немецкий писатель.

Жизнь и творчество 
Густав Фрейтаг родился в семье врача, позднее избранного бургомистром Кройцбурга. Болел астигматизмом, о чём сам отзывался так: "По-видимому, из-за того, что  мои глаза отличались  от глаз других, я  вынужден  был  использовать  и тренировать свою  фантазию.  Я не  знаю, помогло ли  это  мне стать  большим писателем, но – так или иначе – именно моя близорукость помогла мне  видеть в своем воображении лучше, чем другие в реальности". Учился в гимназии в Ользере (ныне Олесница), затем изучал филологию и историю искусств в университете Бреслау (до 1835 года) и далее — в берлинском университете Фридриха-Вильгельма. Тема его докторской работы была: О началах драматической поэзии у германцев. С 1839 по 1847 гг. Г. Фрейтаг — приват-доцент в университете Бреслау. К этому времени относятся его первые пьесы. Затем он переезжает в Лейпциг, оттуда — в Дрезден. В Лейпциге в 1848 году Фрейтаг, совместно с Юлианом Шмидтом, издаёт журнал Die Grenzboten, ставший влиятельным органом либеральной прессы. С работы в Die Grenzboten Фрейтаг начинает свою карьеру журналиста. В этом журнале он печатает острые социально-политические статьи, в том числе о подавлении Силезского восстания ткачей, вызвавшие в Пруссии постановление об аресте писателя. В связи в этим Г. Фрейтаг обращается к Эрнсту II, герцогу Саксен-Кобург-Гота, с просьбой о предоставлении политического убежища, после чего переезжает в городок Зиблебен возле Готы. В 1854 году герцог Эрнст II, бывший другом писателя, жалует ему титул придворного советника.

С 1867 по 1870 год Г.Фрейтаг был депутатом от Национал-либеральной партии в рейхстаге Северогерманского союза. В 1870 он уходит из политики, так как был несогласен с линией, проводимой О. фон Бисмарком. В 1870—1871 Фрейтаг — военный корреспондент при ставке прусского командования во время Франко-прусской войны. В 1871—1873 он издаёт журнал Im neuen Reich (В новой империи), в котором проводит национал-либеральные идеи о создании союза мелких германских государств под руководством Пруссии. В 1886 Г. Фрейтаг становится тайным советником с титулом «экселленц» (Exzellenz). В том же году он награждается прусским орденом Pour le Mérite.

Первая пьеса была написана Густавом Фрейтагом в 1844 году (Свадебная поездка или Кунц фон дер Розен (Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen) — комедия из жизни императора Максимилиана, получившая приз Берлинского придворного театра. В 1847 появившиеся пьесы Валентина и Граф Вальдемар были не столь удачны. Новый успех пришёл к писателю с вышедшей в 1854 году комедией Журналисты. В 1859—1867 он пишет свой труд на культурно-историческую тематику в 4-х томах Картины из немецкого прошлого (Bilder aus der deutschen Vergangenheit). Эта его работа выдержала множество изданий (лишь к 1909 году их было 32) и относится к наиболее популярным среди читателей изложениям немецкой истории XIX века.

В 1855 году Г. Фрейтаг закончил свой роман Дебет и кредит (Soll und Haben), вызвавший со временем (особенно в послевоенной Германии) резкую критику (в значительной степени несостоятельную) и обвинения писателя в антисемитизме. В 1977 году немецкий режиссёр Райнер Вернер Фасбиндер планировал экранизировать этот роман для телевидения, однако получил отказ, так как редакторы боялись, что фильм мог бы вызвать некоторые антисемитские предубеждения или предрассудки. Теоретическая работа Фрейтага Техника драмы (Technik des Dramas), вышедшая в 1863 году, стала одним из лучших учебников по драматургии своего времени.

В 1872—1880 появляется его цикл романов Предки (Die Ahnen). В 1886 писатель издаёт свои Воспоминания. С 1886 по 1888 год выходит в свет полное собрание сочинений Г. Фрейтага в 22-х томах.

Похоронен писатель в местечке Зиблебен, ныне это часть города Гота.

Сочинения

Романы 
 Приход и расход (Soll und Haben, 3 тома, 1855)
 Потерянная рукопись (Die verlorene Handschrift, 5 томов, 1864)
 Предки (Die Ahnen, 6 томов, 1872—1880):
 Том 1: Инго и Играбан (Ingo und Ingraban, 1872)
 Том 2: Гнездо крапивника (Das Nest der Zaunkönige, 1873)
 Том 3: Братья из немецкого дома (Die Brüder vom deutschen Hause, 1874)
 Том 4: Маркус Кёниг (Marcus König, 1876)
 Том 5: Братья и сёстры (Die Geschwister, 1878)
 Том 6: Из жизни маленького города (Aus einer kleinen Stadt, 1880)

Пьесы 

 Die Brautfahrt oder Kunz von den Rosen, 1844
 Deutsche Geister, 1845
 Die Valentine, 1847
 Der Gelehrte, 1848 (фрагмент)
 Graf Waldemar, 1850
 Журналисты (Die Journalisten, 1854)
 Die Fabier, 1859

Издательская деятельность 

 Die Grenzboten, 1848—1870
 Otto Ludwig: Gesammelte Werke, 4 тома, 1870

Прочее 

 Ein Haus-A. B. C zum 6. Februar 1861, 1861
 Die Technik des Dramas, 1863 (Digitalisat)
 Die Technik des Dramas, Bearbeitete Neuausgabe, Autorenhaus Verlag, Berlin 2003
 Bilder aus der deutschen Vergangenheit, 4 тома, 1859—1867
 Band 1: Aus dem Mittelalter
 Band 2, Abt. 1: Vom Mittelalter zur Neuzeit (1200—1500)
 Band 2, Abt. 2: Aus dem Jahrhundert der Reformation (1500—1600)
 Band 3: Aus dem Jahrhundert des großen Krieges (1600—1700)
 Band 4: Aus neuer Zeit (1700—1848)
 Karl Mathy, 1870
 Die Fahnenweihe in Siebleben. Ein Bild aus der deutschen Gegenwart, 1871
 Vom ersten Reichstage. Brief an die Wähler des Wahlkreises Erfurt-Schleusingen-Ziegenrück, 1871
 Doktor Luther und Viktorius Kuklugov, 1883
 Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, 1889
 Gesammelte Werke, 22 Bände, 1886—1888
 Vermischte Aufsätze aus den Jahren 1848 bis 1894, 2 тома, 1901/1903
 Gustav Freytag und Heinrich von Treitschke im Briefwechsel, издпьельство Verlag von Hirzel, Leipzig 1900
 Gustav Freytag und Herzog Ernst von Coburg im Briefwechsel 1853 bis 1893, издание Eduard Tempeltey, S. Hirzel Verlag, S. 212—217, Leipzig, 1904.

Фильмография 

 Дебет и кредит (Soll und Haben; Германия, 1924), режиссёр Карл Вильгельм, актёры: Ганс Браузеветтер, Мади Кристианс, Гуго Дёблин, Ольга Чехова и др.
 Журналисты (Die Journalisten; ТВ-ФРГ, 1961), режиссёр Фриц Умгельтер, актёры: Альфред Шизке и др.

Литература 
 Gabriele Büchler-Hauschild: Erzählte Arbeit. Gustav Freytag und die soziale Prosa des Vor- und Nachmärz. Schöningh, Paderborn u.a. 1987, ISBN 3-506-78111-1
 Hannah Burdekin: The ambivalent author. Five German writers and their Jewish characters, 1848—1914. Lang, Oxford u.a. 2002. (= Britische und irische Studien zur deutschen Sprache und Literatur, Band 29) ISBN 3-906767-05-1
 Roland Freymond: Der Einfluss von Charles Dickens auf Gustav Freytag. Mit besonderer Berücksichtigung der Romane «David Copperfield» und «Soll und Haben». 1912. Nachdruck: Gerstenberg, Hildesheim 1973. (= Prager Deutsche Studien, Band 19)
 150 Jahre Soll und Haben. Studien zu Gustav Freytags kontroversem Roman. Hrsg. v. Florian Krobb. Königshausen und Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-2714-0
 Martin Gubser: Literarischer Antisemitismus. Untersuchungen zu Gustav Freytag und anderen bürgerlichen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Wallstein-Verlag, Göttingen 1998, ISBN 3-89244-259-2
 Claus Holz: Flucht aus der Wirklichkeit. «Die Ahnen» von Gustav Freytag. Untersuchungen zum realistischen historischen Roman d. Gründerzeit 1872—1880. Lang, Frankfurt am Main u.a. 1983. (= Europäische Hochschulschriften; Reihe 1, Dt. Sprache u. Literatur, Band 624) ISBN 3-8204-7530-3
 Peter Heinz Hubrich: Gustav Freytags «Deutsche Ideologie» in «Soll und Haben». Scriptor-Verlag, Kronberg (Taunus) 1974. (= Scriptor-Hochschulschriften; Literaturwiss., Band 3) ISBN 3-589-20042-1
 Herbert Kaiser: Studien zum deutschen Roman nach 1848. Karl Gutzkow: Die Ritter vom Geiste; Gustav Freytag: Soll und Haben; Adalbert Stifter: Der Nachsommer. Braun, Duisburg 1977. (= Duisburger Hochschulbeiträge, Band 8) ISBN 3-87096-137-6
 Michael Kienzle: Der Erfolgsroman. Zur Kritik der poetischen Ökonomie bei Gustav Freytag und Eugenie Marlitt. Metzler, Stuttgart 1975, ISBN 3-476-00311-6
 Otto Mayrhofer: Gustav Freytag und das Junge Deutschland. Elwert, Marburg 1907. Nachdruck: Johnson, New York, N.Y. u. a. (1968) (= Beiträge zur deutschen Literaturwissenschaft, Band 1)
 Larry L Ping: Gustav Freytag and the Prussian Gospel. Novels, Liberalism, and History. Peter Lang, Oxford u.a. 2006 (= North American Studies in 19th-Century German Literature, Band 37) ISBN 3-03910-545-0
 Jürgen W. Schmidt: «Mein Vaterland, an dem ich mit großer Pietät hänge …» — Aus dem politischen Leben Gustav Freytags (1816—1895). In: Jahrbuch für Erfurter Geschichte Bd.1 (2006) S.51-76
 Michael Schneider: Geschichte als Gestalt. Formen der Wirklichkeit und Wirklichkeit der Form in Gustav Freytags Roman «Soll und Haben». Heinz, Stuttgart 1980. (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, Band 83) ISBN 3-88099-087-5
 Izabela Surynt: Das «ferne», «unheimliche» Land. Gustav Freytags Polen. Thelem bei w.e.b., Dresden 2004. (= Arbeiten zur neueren deutschen Literatur, Band 21) ISBN 3-937672-33-8
 «Mein theurer Theodor» Gustav Freytags Briefe an Theodor Molinari 1847—1867. Nach den Handschriften herausgegeben und kommentiert von Izabela Surynt und Marek Zybura. Neisse Verlag, Dresden 2006, ISBN 3-934038-63-8
 Karin Wirschem: Die Suche des bürgerlichen Individuums nach seiner Bestimmung. Analyse und Begriff des Bildungsromans, erarbeitet am Beispiel von Wilhelm Raabes «Hungerpastor» und Gustav Freytags «Soll und Haben». Lang, Frankfurt am Main u.a. 1986. (= Marburger germanistische Studien, Band 5) ISBN 3-8204-8962-2

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Германии
Драматурги Германии
Журналисты Германии
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Выпускники Вроцлавского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Похороненные в Готе